Соревнования по футболу среди мужских команд в рамках Островных игр 2013 года.

Участники 
В мужском футбольном турнире принимали участие 4 команды:
  Гренландия
  Бермуды
  Фрёйа 
  Фолклендские острова

Групповая стадия

Матч за 3-е место

Финал

Финальная таблица

Примечания 

Соревнования национальных сборных по футболу
Островные игры
2013 год в футболе
Июль 2013 года